Valenti o Valentí puede hacer referencia a:

Personas con apellido Valenti o Valentí 
 Carlos Valenti (1888-1912), pintor francés que vivió una parte de su vida en Guatemala.
 Esteban Valenti (1948-), empresario y político uruguayo.
 Jack Valenti (1921-2007), presidente de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA).
 Joan Masó i Valentí (1883-1973), farmacéutico, impresor, excursionista y fotógrafo catalán.
 Osvaldo Valenti (1906-1945), actor cinematográfico italiano, alistado voluntariamente en 1944 en la unidad militar X Flottiglia MAS de la República Social Italiana, y fusilado por los partisanos al final de la Segunda Guerra Mundial.
 Roberto Valenti (1907-1958), poeta, cuentista, autor radial y teatral, novelista y dramaturgo argentino.
 Sergio Valenti (1985-), futbolista argentino.

Personas con nombre de pila Vatentí 
 Valentí Castanys (1898-1965), dibujante, humorista y comediógrafo español.
 Valentí Marín (1872-1936), notario, ajedrecista y escritor de ajedrez catalán.
 Valentí Massana (1970-), atleta español nacido en Viladecans, Barcelona.
 Valentí Montoliu (1433-1469), pintor de estilo gótico internacional activo en Tarragona y el Maestrazgo.
 Valentí Puig (1949-), periodista, narrador, poeta, crítico literario, novelista y ensayista español.

Música 
 Valenti, segundo álbum japonés de BoA, editado el 29 de enero de 2003.
 Valenti (canción), canción del álbum epónimo de BoA.